Андриан — вариант имени Адриан

 Андриан (или Андреян) (1701—1768) — раскольнический монах
 Андриан (Бердышев) (1871—1934) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев)
 Андриан (Николаев) (1929—2004) — 3-й советский космонавт (5-й в мире). Дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации.
 Андриан (Четвергов) (1951—2005) — предстоятель Русской православной старообрядческой церкви с титулом Митрополит Московский и всея Руси.
 Андриан, Леопольд (1875—1951) — австрийский дипломат, писатель, политик.

См. также 
 Адриан (значения)